Hageman ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Hageman (1749–1827), niederländischer Rechtswissenschaftler
 Harriet Hageman (* 1962), US-amerikanische Politikerin der Republikanischen Partei
 Johan Hageman (1965–2017), niederländischer Wasserballspieler
 Ra’Shede Hageman (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Victor Charles Hageman (1868–1938), belgischer Genre- und Porträtmaler

Sonstiges:

 Hageman Peak, Berg auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Siehe auch:

 Hagemann
 Hagman
 Hagmann
 Hackmann
 Hakman